Voormalig onderdeel van het lager onderwijs in Vlaanderen.
 Voormalig onderdeel van het Beroepssecundair onderwijs in Vlaanderen.
 Graad van bloedverwantschap